Het seizoen 2014-15 van Landstede Basketbal was het 20e seizoen van de club uit Zwolle, die evenveel seizoenen uitkomt in de Dutch Basketball League (DBL).

Landstede werd dit seizoen 4e, en werd in de halve finale van de play-offs uitgeschakeld door SPM Shoeters Den Bosch.

Team
Alle Nederlanders van het seizoen 2013–14 bleven bij Landstede, net als de Amerikaanse smaakmaker J.T. Tiller. Aan deze kern werden de drie buitenlanders Burton, Hinz en Gibbs toegevoegd. Coach Herman van den Belt ging zijn 14e seizoen als hoofdcoach in met Zwolle.

Voetnoten

2014/15
Nederlandse basketbalclub in het seizoen 2014-15